Джон Беверли Робинсон (, 1853—1923) — американский анархический публицист, издатель, переводчик и архитектор.

Некоторое время был издателем бюллетеня  джорджистской . Сегодня его относят к индивидуалистической (эгоистической) традиции американского анархизма (хотя вместе с этим он был непротивленец-толстовец и джорджист). Был связан с газетой  Бенджамина Такера.

Работы 
 Egoism ()
 The Economics of Liberty () — 1916
 Rebuilding the World: An outline of the principles of anarchism — 1917
 Перевод на английский язык книги П.-Ж. Прудона «Общая идея революции XIX века»

Примечания

Литература 
 Martin, J.J. Men Against the State: the expositors of individualist anarchism in America, 1827—1908 (1970)

Ссылки 
 John Beverly Robinson на сайте archINFORM

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1853 году
Умершие в 1923 году
Анархо-индивидуалисты
Анархо-эгоисты
Анархисты США